Als Wissenschaftsrat werden bezeichnet

 Vetenskapsrådet in Schweden
 Wissenschaftsrat (Deutschland)
 Internationaler Wissenschaftsrat
 Internationaler Wissenschaftsrat (ISC)
 Wissenschaftsrat Litauens
 Wissenschaftsrat (Österreich)
 Schweizerischer Wissenschafts- und Innovationsrat